Lietava steht für folgende geographische Orte:
 Lietava (Gemeinde) in der Slowakei
 Lietava, Fluss in Litauen
 Lietava (Jonava), Stadtteil der litauischen Mittelstadt Jonava 

Lietava steht für folgende Personen und Gruppen:
 Ivan Lietava, slowakischer Fußballspieler
 FK Lietava, Fußballverein in Jonava, Litauen